Williams Grand Prix Engineering Ltd. je britanska momčad Formule 1 i pored Ferrarija i McLarena treći je najuspješniji konstuktor u povijesti natjecanja bolida Formule 1. Osnovali su ga bivši vlasnik momčadi Frank Williams i automobilski inženjer Patrick Head. Tim je osnovan 1977. nakon ranije neuspješne F1 operacije Franka Williamsa: Frank Williams Racing Cars (koji je kasnije postao Wolf–Williams Racing 1976.). Sve Williamsove šasije F1 nazivaju se "FW", a zatim broj, a FW su inicijali suosnivača tima i izvornog vlasnika, Franka Williamsa.

U svibnju 2020. Williams je objavio da traži kupce za dio momčadi zbog loših financijskih rezultata u 2019. te da su raskinuli ugovor s glavnim sponzorom ROKiT-om. 21. kolovoza 2020. kupio ih je Dorilton Capital. Frank Williams i njegova kćerka Claire koja je vodila momčad zadnjih sezona podnijeli su ostavke na svoje menadžerske uloge 6. rujna 2020., a VN Italije 2020. bila je njihova posljednja utrka kao vlasnici ekipe.

Pod novim vlasnicima novi šef momčadi je nijemac Jost Capito.

Prvaci
  Alan Jones (1980.)
  Keke Rosberg (1982.)
  Nelson Piquet (1987.)
  Nigel Mansell (1992.)
  Alain Prost (1993.)
  Damon Hill (1996.)
  Jacques Villeneuve (1997.)

Rezultati
Pobjede Williamsa u Formuli 1

Vanjske poveznice

 williamsf1.com
 statsf1.com

Momčadi Formule 1
Formula 1 u Ujedinjenom Kraljevstvu